Wyspy Banggai – archipelag w Indonezji
 Banggai – wyspa należąca do archipelagu Banggai
 język banggai – język używany na Wyspach Banggai